El Cine Club de la Universidad Austral de Chile fue creado con motivo de la realización de la primera Escuela de Verano de la Universidad. El 8 de enero de 1963 se organiza un ciclo de cine internacional. De esos 10 días de exhibición nace el Cine Club, siendo el más antiguo de los cines universitarios de Chile. Su organización es autónoma, pero depende del Departamento de Extensión Cultural de la universidad. Su sala de proyección se encuentra en el Campus Isla Teja.

Desde 1994 organiza el Festival Internacional de Cine de Valdivia.

Enlaces externos 
Cine Club UACh

Salas de cine de Chile
Universidad Austral de Chile